«Аксбридж» () — станция лондонского метро. Является конечной станцией линий Метрополитен и Пикадилли. Относится к 6 тарифной зоне.

История 
Открыта в 1904 году.

Галерея

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Линия Метрополитен (Лондонский метрополитен)
Линия метрополитена Пикадилли
Появились в 1905 году в Великобритании
Станции метрополитена, построенные в 1904 году
1905 год в Лондоне